Чоканье:
 Чоканье — застольный ритуал.
 Чоканье — диалектное явление русской фонетики.